

Astronomia i astronautyka 
 Hyperion – księżyc Saturna
 Hyperion – pojazd kosmiczny

Biologia 
 Hyperion – najwyższe drzewo świata

Mitologia 
 Hyperion – w mitologii greckiej jeden z tytanów, syn Uranosa
 Hyperion – w mitologii greckiej syn Priama
 Hyperion (Helios) – patronimikum Heliosa

Sztuka 
 – powieść Friedricha Hölderlina
Hyperion – niedokończony poemat Johna Keatsa
 Hyperion – powieść Dana Simmonsa, pierwsza część cyklu Hyperion
 Hyperion – cykl powieści Dana Simmonsa
Hyperion – album grupy muzycznej Manticora

Technika 
 Hyperion – łazik skonstruowany przez studentów Politechniki Białostockiej
 Hyperion – stalowa kolejka górska w parku rozrywki Energylandia

Inne 
 Hyperion – polskie przedsiębiorstwo
 Hyperion – polskie czasopismo science-fiction
 Hyperion Records – brytyjskie wydawnictwo fonograficzne

Zobacz też 

 Hyperion Entertainment – firma rozwijająca AmigaOS 4
 HMS „Hyperion” – nazwa okrętów Royal Navy
 Zagłada Hyperiona – powieść Dana Simmonsa